Název Kaňk má více míst:
 Kaňk – místní část města Kutná Hora
 Kaňk (národní přírodní památka) – NPP nacházející se asi 2 km severovýchodně od města Kutná Hora
 Kaňk (352 m) – Nejvyšší bod Malešovské pahorkatiny

Externí odkazy